Ешлі Оріон (), справжнє ім'я Бріанна Ечеваррія (,  19 червня 1987, Сан-Дієго, Каліфорнія, США) — американська модель і порноактриса.

Кар'єра в порнофільмах 
Кар'єру в порноіндустрії початку 2006 року. На 2015 рік знялася в 346 порнофільмах.

Фільмографія 

 All About Me 3
 American Anal Sluts
 American Daydreams 7
 Baby Sitters Gang
 Babysitters Gone Bad
 Blow Job Sluts
 Cheer Squad Sleepovers 4
 Co-Ed Sluts Need Cock
 Cum Lovers 2

Премії і номінації

Примітки

Посилання 

 Твіттер Ешлі Оріон 
 Ешлі Оріон  на сайті моделей LA Direct Models
 Профіль  на сайті агентства 101modeling
 Профіль  на сайті AVN

Уродженці Сан-Дієго
Американські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Народились 1987
Народились 19 червня
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами